Suddenly (Ashley Tisdale-dal)
Suddenly (LeAnn Rimes-dal)
Suddenly (Olivia Newton-John & Cliff Richard-dal)
Suddenly (Olivia Newton John-dal)
Suddenly, Toni Braxton amerikai énekesnő negyedik kislemeze ötödik, Libra című stúdióalbumáról